Des Moines River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Des Moines River Bridge (Humboldt County, Iowa), NRHP-Nr. 98000522
 Des Moines River Bridge (Kossuth County, Iowa), NRHP-Nr. 98000535